Felix Mendel (1862-1925), Duits arts
Gregor Mendel (1822-1884), Oostenrijks-Tsjechisch augustijn, die met zijn theorieën over de erfelijkheid de basis gelegd heeft voor de latere wetenschap van de genetica
Mendelcollege, de naar Gregor Mendel vernoemde middelbare school in Haarlem
Henriëtte Mendel (1833-1891), Duits toneelspeelster, vrouw van Lodewijk in Beieren
Kurt Mendel (1874-1946), Duits neuroloog
Nate Mendel (1968), Amerikaans muzikant